Faizabad bezeichnet

in Afghanistan:
 Faizabad (Afghanistan), Stadt in Afghanistan
 Faizabad (Distrikt in Afghanistan), Distrikt in Afghanistan

in Indien:
 Faizabad (Indien), Stadt in Uttar Pradesh 
 früherer Name des Distrikts Ayodhya in Uttar Pradesh 
 früherer Name der Division (Verwaltungseinheit) Ayodhya in Uttar Pradesh 

in Tadschikistan:
 Faizabad (Tadschikistan), Stadt in Tadschikistan
 Faizabad (Distrikt in Tadschikistan), Distrikt in Tadschikistan